Keczua – Indianie zamieszkujący płn.-zach. regiony Ameryki Południowej
 keczua – język Indian Keczua
 Quechua – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 Quechua – marka sprzętu turystycznego firmy Decathlon